Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1996 года проведён с 10 по 19 июля в городе Реден. Одновременно проходил чемпионат Нидерландов по шахматам среди женщин.

Дополнительный матч (барраж) за II—III место 20-22 сентября и 19 октября.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (24-й подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит продлила свою рекордную чемпионскую серию до 11 викторий подряд.

За второе место потребовалось провести дополнительный матч, в котором взяла вверх более опытная вице-чемпионка 1989, 1992 и 1994 годов Эрна Вандерс. Она повторила свое высшее достижение на национальном уровне.

Бронзовую медаль впервые в карьере выиграла Хестер де Бур.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Для определения второго места были сыграны 2 барража: 1 с обычным классическим контролем времени и 1 в быстрые шашки (рапид).

 барраж за второе место

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 барраж за второе место

1996 год в шашках
июль 1996 года
октябрь 1996 года
сентябрь 1996 года
Спорт в Нидерландах в 1996 году
женщины 1996
Спорт в Редене (Нидерланды)